Gädebehn steht für:
 Gädebehn (Crivitz), Stadtteil von Crivitz, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Gädebehn (Knorrendorf), Ortsteil von Knorrendorf, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern